Latinský název Nicaea má více měst:

 Nice – město ve Francii
 İznik – město v Turecku